Баланчива́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Баланчивадзе, Василий Антонович (1867—1951) — актёр, народный  артист ГССР. 
 Баланчивадзе, Мелитон Антонович (1862—1937) — композитор, один из создателей грузинской национальной оперы. Его сыновья:
 Баланчин, Джордж (Георгий Мелитонович Баланчивадзе; 1904—1983) — хореограф, положивший начало американскому балету.
 Баланчивадзе, Андрей Мелитонович (1906—1992) — композитор, народный артист СССР. 
 Баланчивадзе, Джарджи Андреевич (1941 - 2011) — пианист, дирижёр.
 Баланчивадзе, Антон Джарджиевич — художник.
 Баланчивадзе, Реваз Гедеванович (род. 1938) — грузинский философ, профессор.